Тихоре́цкий проспект — магистраль на севере Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Гидротехников до пересечения с Северным проспектом, продолжаясь проспектом Культуры на север и Политехнической улицей на юг. Является границей Выборгского (чётная сторона) и Калиниского районов (нечётная сторона)

История 
В 1900-е годы участок от начала улицы до Светлановского проспекта (дальше проспект не продолжался) назывался проспектом Бенуа по владельцу находящейся здесь лесной молочной фермы и дачи архитектору Ю. Ю. Бенуа. Это название проспект носил до 1952 года. В 1910-е годы отрезок от Светлановского до Северного проспекта носил название Полевая дорога. С декабря 1952 года и поныне проспект называется Тихорецким в память об освобождении города Тихорецка в январе 1943 года. Само название было дано без привязки к местности.

Достопримечательности 
К северо-западной части проспекта от Светлановского до Северного, на всей протяженности бывшей Полевой дороги примыкает лесопарк Сосновка. Основная застройка проспекта относится к советскому времени: имеются здания как 30-х, так и 80-х годов XX века. Однако сохранилась и дача Бенуа (Тихорецкий, 17), которая была отремонтирована, преобразована в арт-центр и открыта для посетителей в 2015 году.

На участке дома 3 находится здание Военной академии связи им. С. М. Будённого (ранее Военно-электротехническая академия связи имени С. М. Будённого. Перед зданием академии 4 ноября 1968 года был установлен бронзовый памятник В. И. Чапаеву.

В 1930-х годах на территории между Военной академией связи им. С. М. Буденного и проспектом Бенуа было построено шесть типовых пятиэтажных жилых зданий (именовавшихся корпусами 102, 103, 104, 105, 106 и 107), образовавших закрытый «военный городок». В 106-м корпусе (коридорного типа) жили в основном слушатели академии с семьями. В остальных домах жили преподавательский состав и сотрудники академии (их называли вольнонаёмными). Квартиры в этих домах были смешанного типа: коммунальные, коридорного типа и отдельные квартиры. В 1950-х годах были построены еще 3 корпуса (получившие номера 108, 109 и 110), предназначавшиеся только для командования академии и профессорско-преподавательского состава. Часть этих домов и в настоящее время функционирует в режиме «проживания», некоторые разрушаются, как, например, 103-й.

В 1980-е годы на участке дома 4 по проекту Д. Х. Еникеева было построено новое здание Института цитологии АН СССР (ныне Институт цитологии РАН).

Участок дома 21 на углу со Светлановским проспектом занимает башня «Белый тюльпан», — построенное в 1973—1986 годах здание ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Политехническая».

Маршруты автобуса:
 69 (в одном направлении — от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта)
 78 (в одном направлении — от улицы Веденеева до улицы Академика Байкова)
 93, 202, 293 (от проспекта Науки до Светлановского проспекта)
 94, 294 (от улицы Гидротехников до проспекта Науки)
 143 (в одном направлении — от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников)
 271 (от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта)
 275, 399 (весь проспект)

Маршруты троллейбуса:
 4, 21 (весь проспект)
 13 (от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта)
 34, 50 (кольцо в начале проспекта)

Маршруты трамвая:
 9 (от проспекта Науки до Северного проспекта)
 38 (от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта)
 40 (кольцо в начале проспекта)
 55, 61 (весь проспект)
 57 (от кольца в начале проспекта до проспекта Науки)

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации домов) Тихорецкий проспект пересекают следующие магистрали:
 улица Гидротехников;
 Яшумов переулок;
 проспект Науки;
 Зелёная улица;
 Светлановский проспект;
 улица Веденеева;

 аллея Академика Глушко;

 улица Академика Байкова;
 Северный проспект.

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга